Nordland kan syfta på:

 Nordland fylke – ett fylke i norra Norge
 Nordland (Somalia) – en omstridd region mellan Puntland och Somaliland
 Nordlandrörelsen – en svensk nationalistisk rörelse.
 Nordland (tidning) – en svensk tidskrift om rasistisk musik från mitten av 1990-talet
 Nordland (album) – ett musikalbum från 1986 av Mörbyligan
 SS-division Nordland – var en division inom Waffen-SS